Calcioni – specialità gastronomica delle Marche
 Calcioni – specialità gastronomica del Molise